Суперлига 2009/2010 годов () — 97-й сезон чемпионата Дании по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Первый круг

Второй и третий круги

Бомбардиры

Ссылки 
 Сезон 2009/10 на сайте danskfodbold.com
 Сезон 2009/10 на сайте rsssf.com

2009/2010
Дания
Дания
Спорт в Дании в 2009 году
Спорт в Дании в 2010 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2009/2010